Schalmei bezeichnet:
 Schalmei, ein Doppelrohrblattinstrument
 im Plural Schalmeien oder Schalmeiinstrumente, Blasinstrumente mit Rohrblatt oder Durchschlagzunge
 die Spielpfeife einer Sackpfeife
 ein Orgelregister, meist zu 8′ oder 4′
 die Martinstrompete